Anthony Ernst Mary Duynstee (1920–2014), Nederlands econoom, politicus en staatssecretaris
 Frans Duynstee (1914-1981), Nederlands hoogleraar, jurist en politicus
 Jos. Duynstee, architect van derde arm (1929) van Haagse Passage
 Theodorus Johannes Antonius Duynstee (1858-1918), Nederlands rechter en politicus
 Willem Duynstee (1886–1968), Nederlandse rooms-katholiek geestelijke en jurist